Заячківський Йосип (1810—1894) — український греко-католицький священик і громадський діяч.
 Заячківський Йосип (ЧСВВ) (1889—1952) — український церковний діяч.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок